Prom Night (deutsch etwa „Abschlussnacht“) steht für:

 Prom Night – Die Nacht des Schlächters, US-amerikanischer Film von Paul Lynch (1980)
 Hello Mary Lou: Prom Night II, US-amerikanischer Film von Paul Lynch, siehe Prom Night – Die Nacht des Schlächters #Mary Lou (1987)
 Prom Night 3: The Last Kiss, US-amerikanischer Film von Paul Lynch, siehe Prom Night – Die Nacht des Schlächters #Prom Night III – Das letzte Kapitel (1989)
 Prom Night 4: Deliver Us from Evil, US-amerikanischer Film von Paul Lynch, siehe Prom Night – Die Nacht des Schlächters #Prom Night: Evil of Darkness (1992)
 Prom Night (2008), US-amerikanischer Film von Nelson McCormick

 Prom Night (Kurzfilm, 2003), US-amerikanischer Kurzfilm von Robbie Pickering 
 Prom Night (Kurzfilm, 2005), US-amerikanischer Kurzfilm von Nick Pezzillo 
 Prom Night (Kurzfilm, 2008), kanadischer Kurzfilm von Anthony Bortolussi 
 Prom Night (Kurzfilm, 2010), US-amerikanischer Kurzfilm von Celia Rowlson-Hall 
 Prom Night (Kurzfilm, 2012), US-amerikanischer Kurzfilm von Steven Huffaker und Simon Savelyev 
 Prom Night (Kurzfilm, 2014), US-amerikanischer Kurzfilm von Josh Shayne 

Siehe auch:
 Prom, Abschlussball an der High-School